Das Goebbels-Experiment ist der Titel von

 Das Goebbels-Experiment (Film), Dokumentarfilm
 Das Goebbels-Experiment (Buch), Buch von Derrick Sington und Arthur George Weidenfeld